Apache Tomcat
 Beretta Tomcat
 F-14 Tomcat
 VMO-6